

Sigle 
 World Boxing Organization  – organizzazione internazionale di pugilato professionistico

Codici 
 WBO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Antsoa, Beroroha, Madagascar